Primera División 1948/1949 - 18 sezon najwyższej ligi piłkarskiej w Hiszpanii.

Kluby występujące w sezonie 1948/1949:

Tabela finałowa 

Legenda:
M - mecze,
Z - zwycięstwa,
R - remisy,
P - porażki,
GZ - gole zdobyte,
GS - gole stracone,
Pkt - punkty,
RB - różnica bramek.

1948 w piłce nożnej
1949 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Hiszpanii